

Geografia 
 Bastida de' Dossi – comune italiano della provincia di Pavia
 Dossi – frazione di Sabbioneta in provincia di Mantova
 Dossi – frazione di Borgo Veneto in provincia di Padova
 Dossi – contrada di Valbondione in provincia di Bergamo
 Grotta dei Dossi - Grotta della Alpi Liguri, a Villanova Mondovì

Persone 
 Battista Dossi (ante 1500-1548) – pittore italiano, fratello del pittore Dosso
 Carlo Dossi, (1849-1910) – scrittore, diplomatico e archeologo italiano, esponente della scapigliatura
 Carlo Dossi (1926) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Carlo Pisani Dossi (1780-1852) – rivoluzionario, militare e nobile italiano
 Dosso Dossi (1474-1542) – pittore italiano
 Emanuela Baio Dossi (1956) – giornalista e politica italiana, senatrice della Repubblica
 Jenny Dossi (1992) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Sandro Dossi (1944) – fumettista italiano

Altro 
 plurale di dosso – strumento progettato per rallentare la velocità dei veicoli nei centri abitati
 Museo archeologico Villa Pisani Dossi – conserva ricordi e collezioni dello scrittore Carlo Dossi a Corbetta (provincia di Milano)
 Palazzo Dossi Magnavacca – edificio di Pontremoli, provincia di Massa-Carrara
 Tenontosaurus dossi – grande dinosauro erbivoro, ritrovato in Nordamerica in strati del Cretacico inferiore
 Villa Dossi Pisani o Dosso Pisani –  villa storica di Cardina, rione di Como

Pagine correlate 
Dosso